Ålstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ålstrup (Falling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Falling Sogn, Odder Kommune
 Ålstrup (Jerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Jerslev Sogn, Brønderslev Kommune
 Ålstrup (Landet Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Landet Sogn, Lolland Kommune
 Ålstrup (Sejlstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sejlstrup Sogn, Hjørring Kommune